Kilka twierdzeń noszących nazwisko Georga Cantora:
 w teorii mnogości:
 twierdzenie Cantora o nierównoliczności dowolnego zbioru i jego zbioru potęgowego,
 twierdzenie Cantora-Bernsteina-Schrödera o równoliczności zbiorów, równolicznych nawzajem ze swoimi podzbiorami;
w teorii przestrzeni metrycznych:
 twierdzenie Cantora o zupełności,
 twierdzenie Heinego-Cantora o jednostajnej ciągłości funkcji na przestrzeni zwartej;
w topologii:
 twierdzenie Cantora–Bendixsona o rozkładzie przeliczalnych przestrzeni topologicznych.

Cantora (ujednoznacznienie)
Cantora (ujednoznacznienie)